HBE ist die Abkürzung für

 Embryonales Hämoglobin
 Flughafen Burg al-ʿArab bei Alexandria in Ägypten (IATA-Code)
 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn
 Haus der Berg- und Energiearbeiter, bis 1992 der Name der heutigen Lausitzhalle Hoyerswerda
 Handelsverband Bayern

Abkürzung